Bridgeport (Alabama)
 Bridgeport (Califòrnia)
 Bridgeport (Connecticut)
 Bridgeport (Illinois)
 Bridgeport (Oklahoma)
 Bridgeport (Ohio)
 Bridgeport (Nebraska)
 Bridgeport (Nova York)
 Bridgeport (Texas)
 Bridgeport (Virgínia de l'Oest)
 Bridgeport (Washington)